Schiavon steht für:
 Schiavon, italienische Gemeinde in der Provinz Vicenza, Region Venetien

Schiavon ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Schiavon (* 1978), italienischer Snowboarder
 Elio Schiavon (1925–2004), italienischer Kunstkeramiker
 Eros Schiavon (* 1983), italienischer Fußballspieler
 Gianluca Schiavon (* 1967), italienischer Schlagzeuger
 Girolamo Schiavon (1751–1821), italienischer Komponist
 Mariano Schiavon (* 1950), italienischer Schiedsrichter
 Paolo Schiavon (* 1939), Weihbischof in Rom
 Silvano Schiavon (1942–1977), italienischer Radrennfahrer